Daniel Christensen, né le , est un footballeur danois. Il évolue au poste d'arrière gauche.

Biographie 

Il joue deux matchs en Ligue Europa avec le club de l'Aalborg BK lors de la saison 2009-2010.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur danois
Joueur de l'Aalborg BK
Joueur de SønderjyskE
Joueur de l'AGF Aarhus
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du Vendsyssel FF
Naissance en septembre 1988
Naissance au Danemark